Ladytron:
 Ladytron — английская электронная группа.
 Ladytron — альбом группы Ladytron.